Der Okal Cup 2004 war ein Tennisturnier, das vom 15. bis 21. November 2004 in Eckental stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2004 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 14 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 79 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 78 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 22 kB)

ATP Challenger Series 2004
Tennisturnier in Eckental